Воба́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 135 км на південний захід від Діжона, 50 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 112 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 244,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вобан на сайті французького Національного інституту географії
 Вобан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вобан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вобан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вобан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара